Хіґурасі Каґоме  (яп. 日暮かごめ - хіґурасі каґоме ) — героїня аніме- і манга-серіалу «InuYasha».

Каґоме — онука настоятеля сінтоїстського храму сім'ї Хіґурасі біля Токіо. У її день народження, коли їй виповнюється 15 років, на Каґоме нападає демон-сороконіжка і затягує її в стару криницю біля храму. Коли Каґоме вибирається з криниці, вона розуміє, що опинилася у середньовічній Японії, точніше — в періоді Сенґоку дзідай. Вона бачить сплячого напівдемона, прибитого стрілою до дерева. У цей момент Каґоме знаходять мешканці найближчого села і відводять її до місцевої міко Каеде. Спочатку Каеде приймає Каґоме за демона, оскільки та вдягнена у сучасний одяг, але потім помічає, що Кагоме дуже схожа на її старшу сестру Кікьо, яка загинула багато років тому.

Увечері того ж дня на село нападає все той же демон-сороконіжка. Кагоме тікає в ліс, у якому бачила сплячого напівдемона. Той вже не спить і, побачивши Каґоме, називає її «Кікьо». Демон-сороконіжка наздоганяє Каґоме, кусає її, з рани випадає Камінь Чотирьох Душ, який стонога відразу ковтає. Інуяся, той прибитий до дерева напівдемон, пропонує Каґоме витягти з нього стрілу, щоб він міг зарубати стоногу. Каґоме так і робить, й Інуяся перемагає демона, але збирається забрати Камінь собі, бо той надає демонам величезну силу.

Вміння 
Хама но я (破魔の矢) — чарівна стріла міко. Спочатку Каґоме майже не вміла стріляти з лука, але згодом стає дуже досвідченою та влучною. Її стріли несуть в собі духовну силу, і очищують будь-якого демона, якого торкаються. Стріли Каґоме — одна з небагатьох речей, з якими Нараку важко змагатися.

Персонажі за алфавітом
Персонажки аніме та манґи